Baird Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Baird Creek (Alaska)
 Baird Creek (Florida), im Citrus County, 
 Baird Creek (Luce County, Michigan)
 Baird Creek (Menominee County, Michigan)
 Baird Creek (North Carolina), im Watauga County, 
 Baird Creek (Tennessee), im Campbell County, 
 Baird Creek (Washington), im Cowlitz County, 
 Baird Creek (Brown County, Wisconsin)
 Baird Creek (Florence County, Wisconsin)